Weduweverbranding
 De godin Dakshayani of Satī